Do soutěže mužské čtyřhry na floridském tenisovém turnaji Miami Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byla dvojice amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří v semifinále nestačili na Pierra-Huguese Herberta a Nicolase Mahuta.

Vítězem čtyřhry se stali pátí nasazení Francouzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, kteří ve finále zdolali jihoafricko-americkou dvojici Raven Klaasen a Rajeev Ram po výsledku 5–7 a 6–1, když o šampionech rozhodl až závěr supertiebreaku poměrem [10–7].

Každý z vítězů si do žebříčku ATP ve čtyřhře připsal 1 000 bodů a pár si rozdělil částku 336 920 dolarů. Stejně jako Srb Novak Djoković, běloruská tenistka Viktoria Azarenková i Američanka Bethanie Matteková-Sandsová ovládli v sezóně 2016 za sebou oba březnové turnaje v Indian Wells a Miami. Svou neporazitelnost prodloužili na deset utkání, k čemuž Herbert podotkl: „Hrát na takové úrovní ve čtyřhře je pro nás splněný sen.“ Oba získali čtvrtý společný titul v mužské čtyřhře, když Herbert zaznamenal pátý triumf a Mahut si připsal třináctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  'Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (1. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2016